En Pologne, Piorunów peut faire référence à :

 Piorunów est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Piorunów est un village dans la voïvodie de Łódź.
 Piorunów est un village dans la voïvodie de Mazovie.